La classe New Orleans fait référence à deux classes de croiseurs de lUnited States Navy :
 la , une classe composée de deux croiseurs protégés qui participent à la Première Guerre mondiale ;
 la , une classe de sept croiseurs lourds qui participent à la Seconde Guerre mondiale.